Příjmení Šimončič, přechýleně Šimončičová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jaroslav Šimončič (1951–2010) – slovenský fotbalista
 Jozef Šimončič (* 1943) – slovenský kameraman
 Klement Šimončič (1912–2010) – slovenský literární vědec, překladatel, novinář a teoretik slovenského nadrealismu
 Miloš Šimončič (* 1987) – slovenský fotbalista
 Štefan Šimončič (1935–1989) – slovenský fotbalový brankář a trenér

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení